Le nom Craig Smith est porté par les personnes suivantes :
 Craig Smith (1978-), un pilier écossais de rugby à XV ;
 Craig Smith, un ailier australien de rugby à XIII ;
  (1947–2007), chef d'orchestre américain ;
 Craig Smith (1983-), un joueur de basket-ball américain ;
 Craig Smith, un néonazi américain, un des membres fondateurs du Parti libertarien national-socialiste vert ;
 Craig Smith, joueur de hockey sur glace américain ;
 Craig Smith, écrivain britannique.